

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Отборочный матч IX чемпионата мира

Товарищеский матч

Отборочный матч IX чемпионата мира

Отборочный матч IX чемпионата мира

Отборочный матч IX чемпионата мира

Неофициальные игры сборной 

Товарищеский матч

Футбол в СССР в 1969 году
1969